Влади́мир Константи́нович Воробьёв (14 ноября 1934 — 25 июля 2007) — советский боксёр, представитель легчайшей и первой средней весовых категорий. Выступал на всесоюзном уровне на всём протяжении 1950-х годов, двукратный серебряный призёр чемпионатов СССР, чемпион Москвы, чемпион Вооружённых Сил, мастер спорта СССР. Также известен как тренер по боксу, заслуженный тренер России (1999).

Биография 
Владимир Воробьёв родился 14 ноября 1934 года. Занимался в боксом в московской команде Вооружённых Сил СССР и в московском областном совете добровольного спортивного общества «Трудовые резервы».

Впервые заявил о себе на крупных соревнованиях в 1953 году, выиграв серебряную медаль на первенстве Вооружённых Сил. Два года спустя стал чемпионом Москвы по боксу, чемпионом Вооружённых Сил, взял бронзу на Международных дружеских спортивных играх молодёжи и впервые попал в число призёров взрослого всесоюзного первенства — на соревнованиях в Москве завоевал серебряную награду в зачёте легчайшей весовой категории, уступив в финале только титулованному Борису Степанову.

В 1956 году добавил в послужной список серебряную медаль, выигранную на чемпионате Вооружённых Сил. В следующем сезоне вновь стал чемпионом Вооружённых Сил, а ещё через год снова был вторым, кроме того, одержал победу на чемпионате Московского округа ПВО. На домашнем чемпионате СССР 1958 года сумел дойти до финальной стадии, но на сей раз в решающем поединке проиграл Виктору Васину. Последний раз показал сколько-нибудь значимый результат в боксе в сезоне 1959 года, когда вновь выиграл чемпионат МО ПВО. Завершил боксёрскую карьеру в звании мастера спорта СССР.

Впоследствии в течение многих лет работал тренером по боксу, за выдающиеся успехи на тренерском поприще в 1999 году был удостоен почётного звания «Заслуженный тренер России».

Умер 25 июля 2007 года. Похоронен на Перепечинском кладбище Солнечногорского района Московской области.

Ссылки 
 Воробьёв Владимир Константинович — страница на сайте «Спорт-страна.ру»

Боксёры СССР
Боксёры 1950-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры России
Похороненные на Перепечинском кладбище